Jack Wilson (1914–1997) olimpiai bajnok brit evezős
 Jack Wilson (1918–1956) olimpiai ezüstérmes amerikai ökölvívó